Памятник НЛО ( ) — единственный существующий в Польше памятник НЛО, установленный в дер. Эмильцин в гмине Ополе-Любельске, Опольского повята, Люблинского воеводства.

Памятник представляет из себя металлический куб, установленный на каменном постаменте, на котором надпись:
10 мая 1978 года НЛО приземлился в Эмильцине. Правда ещё нас удивит… Фонд «Nautilus». 2005 г.

Создан по инициативе фонда «Nautilus» 15 октября 2005 года в память о событии случившемся в мае 1978 года.

«Встреча» с инопланетянами 

Тогда местный 71-летний крестьянин Ян Вольский, проезжая на повозке по проселочной дороге, внезапно заметил двух странно одетых людей — в темных комбинезонах. Гуманоиды были небольшого роста, не больше полутора метра. Когда его повозка поравнялась с ними, они легко (без приглашения) запрыгнули на неё и стали жестами показывать крестьянину, куда он должен ехать. Позднее, рассказывая всё это уфологу, проводившему расследование этого происшествия (отчёт был опубликован в журнале «Przekrój», 1978 год), Ян Вольский с удивлением вспомнил, что он отчего-то повиновался незнакомцам беспрекословно, словно они его приворожили. Может, своим видом, лица их были зелёного цвета и с узкими, как у китайцев, глазами.

Незнакомцы привели повозку к какому-то странному «автобусу», который парил над верхушками берёз. С помощью «платформы на веревочках» Яна подняли в этот автобус, который был почти пустым (ни приборов управления, ни каких-то кабин или отсеков), даже без окон, обследовали посредством загадочного прибора в виде двух блюдец, попробовали угостить странной едой в виде сосулек (крестьянин отказался), а затем отпустили.

Вернувшись в деревню, Ян сообщил о случившемся своим сыновьям, которые тут же отправились посмотреть на «летающий автобус», однако его уже не было, только следы на примятой траве и странные разбегающиеся во все стороны тропинки. Однако НЛО в это день видел ещё один человек — шестилетний Адась из соседнего хозяйства, который в это время играл во дворе. Он, в свою очередь, рассказал, что странный самолет летел медленно и очень низко, и в открытую то ли дверь, то ли окно на мальчика смотрел «военный с зелёным лицом»…

Памятник НЛО установлен не на месте непосредственного предполагаемого события, а посередине деревни.

Что интересно, это был не единственный случай появления НЛО в дер. Эмильцин. В 2016 году возле деревни туристы вновь натолкнулись на НЛО, вокруг которого, якобы суетились пришельцы.

Ссылки 
 Инопланетяне отчего-то «отметили» польскую деревню Эмильцин 
 Инопланетяне встретились туристам близ польской деревни Эмильцин 

НЛО, Эмильцин
Уфология